Batalha de Ramadi (2004) ou Primeira Batalha de Ramadi— durante a Guerra do Iraque
Batalha de Ramadi (2006)  ou Segunda Batalha de Ramadi — durante a Guerra do Iraque
Batalha de Ramadi (2014–2015) — captura da cidade de Ramadi pelo Estado Islâmico
Batalha de Ramadi (2015–2016) —  recuperação da cidade de Ramadi pelo governo do Iraque

Desambiguações de guerras e batalhas